Alain Rebetez (1961-), journaliste suisse ;
 Antoine Rebetez (1897-1980), gymnaste suisse ;
 Eugénie Rebetez (1984-), artiste suisse ;
 Martine Rebetez, climatologue suisse ;
 Pascal Rebetez (1956-), écrivain et éditeur suisse.